Баллинасло:

 Баллинасло — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Баллинасло — железнодорожная станция в графстве Голуэй, Республика Ирландия.